Tapinopa är ett släkte av spindlar som beskrevs av Westring 1851. Tapinopa ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Tapinopa